Type 21 peut désigner :
 le Type 21, une classe de frégates de la Royal Navy ;
 la Peugeot Type 21, un modèle de voiture fabriqué en 1898 ;
 le Type XXI, un type d'Unterseeboote mis en service par la marine allemande durant la Seconde Guerre mondiale.